Warren kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew D.Warren entomolog, speciellt fjärilar, aktiv sedan 1990
 Brisbane Charles Somerville Warren (1887-1979) fjärilar
 Ernest Warren Sydafrikansk entomolog
 Haydon Warren-Gash (*1949), Brittisk entomolog, speciellt fjärilar
 J.C Warren entomolog, speciellt skalbaggar
 William Warren (entomolog) (1839–1914) fjärilar

Robotskapade auktorsförkortningar